Verdammnis steht für:

 Verdammnis, das Verworfensein vor Gott bzw. die Verurteilung zur Bestrafung in der Hölle
 Verdammnis (Roman), zweiter Teil einer Roman-Trilogie des Autors Stieg Larsson
 Verdammnis (1988), Film von Béla Tarr
 Verdammnis (2009), die Verfilmung des Romans von Stieg Larsson

Siehe auch:
 Stephen Kings Haus der Verdammnis, US-amerikanische Miniserie von Craig R. Baxley
 Straße der Verdammnis, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Jack Smight
 World of Qin: Siegel der Verdammnis, Computer-Rollenspiel